Emanuele Grazzi – diplomatico e scrittore italiano
 Francesco Grazzi – fantino italiano
 Luigi Grazzi – scrittore e presbitero italiano
 Umberto Grazzi – diplomatico italiano